Chaussée de Namur peut désigner :
Chaussée de Namur à Wavre.
Chaussée de Namur à Nivelles.
Chaussée de Namur à Gembloux.
Chaussée de Namur, un des anciens noms de la chaussée d'Ixelles.